Клевільє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на південний захід від Парижа, 85 км на північний захід від Орлеана, 13 км на північний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 253 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 731,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Клевільє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Клевільє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар